Alexander Meier (Buchholz in der Nordheide, 17 januari 1983) is een Duitse voetballer die doorgaans als aanvallende middenvelder speelt. Hij verruilde FC St. Pauli in 2019 voor Western Sydney Wanderers.

Hij ging medio 2004 van Hamburger SV naar Eintracht Frankfurt, waarvoor hij vervolgens meer dan 300 competitiewedstrijden speelde.

Meier speelde in 2006 twee interlands voor Duitsland –21.

Clubstatistieken

Zie ook
Lijst van spelers van FC St. Pauli

Meier, Alexander